Aristodemos (altgr. Ἀριστόδημος) ist ein griechischer, männlicher Vorname und bedeutet „Bester des Volkes“.

Varianten 
 Latein: Aristodemus

Bekannte Namensträger 
 Aristodemos (Heraklide), einer der Herakliden der griechischen Mythologie
 Aristodemos (König von Korinth), ein König von Korinth
 Aristodemos (Aipytide), messenischer Held im Ersten Messenischen Krieg, Ende 8. Jh. v. Chr.
 Aristodemos (Sohn des Aristokrates), arkadischer Herrscher, Ende 7. Jh. v. Chr.
 Aristodemos von Kyme, Tyrann von Kyme (Cumae)
 Aristodemos (Philosoph), Schüler des Sokrates
 Aristodemos (spartanischer Heerführer), ein Spartiat und Vormund von König Agesipolis I. (4. Jh. v. Chr.)
 Aristodemos von Elis, ein Sieger der Olympischen Spiele der Antike (4. Jh. v. Chr.)
 Aristodemos von Megalopolis, Tyrann von Megalopolis (vor 262 bis um 250 v. Chr.)
 Aristodemos von Milet († nach 306 v. Chr.), Gefolgsmann des Antigonos Monophthalmos während der Diadochenkriege im 4. vorchristlichen Jahrhundert
 Aristodemos von Nysa der Ältere (2./1. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Gelehrter und Erzieher
 Aristodemos von Nysa der Jüngere  (1. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Gelehrter und Erzieher
 Aristodemos (Historiker), antiker griechischer Historiker (Datierung unsicher)
 Aristodemos (Maler), griechischer Maler im 2. Jahrhundert

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname